New Model Army (17e eeuw), het in 1645, tijdens de Engelse Burgeroorlog, opgerichte leger van de parlementariërs
 New Model Army (band), een Engelse popgroep